Chetriș ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien:
 Chetriș (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 in der Republik Moldau:
 Chetriș (Fălești), Dorf im Rajon Fălești